Kumamoto puede hacer referencia a alguno de los siguientes conceptos:

 Kumamoto. Ciudad japonesa ubicada en la isla de Kyushu.
 Prefectura de Kumamoto. Una de las 47 jurisdicciones territoriales en que se divide Japón.
 Dominio de Kumamoto. Antiguo dominio feudal japonés.
 Castillo Kumamoto. Castillo japonés del siglo XV.
 Roasso Kumamoto. Equipo de futbol japonés.
 Kumamoto International Road Race. Carrera de ciclismo profesional.
 Universidad de Kumamoto. Institución educativa situada en la ciudad homónima.
 Pedro Kumamoto. Político mexicano.